Encore   es una palabra del francés que significa "de nuevo, más, todavía". 

La palabra llegó al español prestada del inglés, donde es usada como exclamación del público para pedir una pieza extra una vez finalizado el repertorio oficial.

Encore puede referirse a:

Música

Álbumes musicales
 Encore (álbum de Bobby Vinton)
 Encore (álbum de Clark Sisters)
 Encore (álbum de David Garrett)
 Encore (álbum de Elaine Paige)
 Encore (álbum de Eminem), o la canción del mismo nombre (véase abajo).
 Encore (álbum de Johnny Cash)
 Encore (álbum de Klaus Nomi)
 Encore (álbum de Lionel Richie)
 Encore (álbum de Russell Watson)
 Encore (álbum de Sam Cooke)
 Encore (álbum de Sarah Brightman)
 Encore (álbum de S.H.E)
 Encore (álbum de Tangerine Dream)
 Encore... For Future Generations, álbum de 4Him.
 Encore! (Travels with My Cello - Volume 2), álbum de Julian Lloyd Webber.
 Encore: Live in Concert, álbum de Argent.
 Encore: More Greatest Hits, álbum de América.
 Encores (álbum de 2nd Chapter of Acts)
Encore (álbum de DJ Snake)

DVD 
 "Encore (Il Divo)", concierto de Il Divo en el Teatro romano de Mérida.

Canciones 
 "Encore", canción de Mamoru Miyano.
 "Encore", canción de Cheryl Lynn. 
 "Encore/Curtains Down", canción de Eminem.
 "Encore", canción de Fall Out Boy.
 "Encore", canción de Jason Derulo.
 "Encore", canción de Jay-Z.
 "Encore", canción de Red Hot Chili Peppers.
 "Encore", canción de GOT7.

Diversos 
 Varias películas.

 Varias marcas comerciales y nombres de empresas.

 Programas y hardware en el campo de la informática.